Stróża (gromada w powiecie kraśnickim)
 Stróża (gromada w powiecie myślenickim)
 Stróża (gromada w powiecie pajęczańskim) (powiat radomszczański/pajęczański)

Zobacz też: Stróże (gromada)